Матс Віландер був чемпіоном попереднього року, але в другому колі його переміг майбутній перший номер рейтингу ATP Піт Сампрас.

У фіналі Борис Беккер здолав  Івана Лендла з рахунком 7–6(7–2), 1–6, 6–3, 7–6(7–4).  Це був дев'ятий для Лендла фінал в чоловічому одиночному розряді, все ще не побитий станом на 2017 рік рекорд.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1989 US Open Men's Singles draw 

1989 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу